Tshopo – prowincja Demokratycznej Republiki Konga
 Tshopo (rzeka) – rzeka w Demokratycznej Republice Konga